

События 
 Консулы Гай Флавий Валерий Констанций Цезарь и Гай Галерий Валерий Максимиан Цезарь.
 Антиримское восстание Ахилла в Египте.
 Монетная реформа Диоклетиана.

Родились 
 Аммон (святой), преподобный, живший в Египте в IV веке.

Скончались 
  — вождь народа Тобасцы.

См. также